A Köles-ér több magyarországi patak elnevezése:

 Köles-ér patak a Kisalföldön, az Ikva vízgyűjtő területén
 Köles-ér patak a Tiszántúlon, a Körösök vízgyűjtő területén

Hasonló néven:

 Kölesér elpusztult egykori település Nagyszalonta határában